Школа № 33:

 Школа № 33 — школа имени Карла Маркса в городе Ярославле с углублённым изучением математики и вычислительной техники.
 Школа № 33 — российская общеобразовательная средняя школа № 33 города Петропавловска-Камчатского.